Weidler ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Weidler (1895–1983), Kunsthistorikerin und Mitarbeiterin des Carnegie-Instituts in Berlin, Freundin von Paul Westheim 
 Johann Friedrich Weidler (1691–1755),  deutscher Mathematiker und Rechtswissenschaftler
 Johann Gottlob Weidler (1708–1750), deutscher Rechtswissenschaftler
 Virginia Weidler (1927–1968), deutsch-amerikanische Schauspielerin
 Volker Weidler (* 1962), deutscher Rennfahrer
 Willy Schmitt-Weidler (1916–nach 1961), deutscher Maler